Elevation (von lateinisch elevare ‚erheben‘) steht für:
 Höhenwinkel, der Winkel über der Horizontalebene, siehe Vertikalwinkel
 Elevation (Anatomie), das Heben des Armes über die Horizontalebene
 Elevation (Tontechnik), akustischer Effekt bei der Lautsprecherstereofonie
 Elevation (Liturgie), das Hochheben und Zeigen der konsekrierten Hostie in der christlichen Liturgie
 Elevation (Musik), ein Orgelstück, das während der Wandlung in der katholischen Messe erklingt, meist getragenen oder meditativen Charakters.  
 Elevatio, Erheben der Gebeine, Exhumierung und Übertragung von Reliquien

Elevation (in englischer Sprache) steht für:
 die Höhe der Landebahn über dem Meeresspiegel, siehe Flughöhe #Begriffe
 Elevation (Texas), Ort im Milam County

Siehe auch:
 Elevation Point, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika